Trumpf steht für:

 Trumpf (Kartenspiel), ein zentraler Begriff bei Kartenspielen
 Trumpf (Unternehmen), deutscher Hersteller von Werkzeugmaschinen
 Trumpf-Steg. Brücke in Ditzingen
 Trumpf Schokolade, deutsche Schokoladenmarke
 einen Wohnplatz in der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg; siehe Trumpf (Oberuckersee)

Trumpf ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Trumpf (Arnold Wilhelm August Trumpf; 1892–nach 1965), deutscher Landwirt, Landesbauernführer und SS-Oberführer
 Bianca Trumpf (* 1983), deutsche Handballspielerin
 Joachim Trumpf (1687–1769), deutscher Organist, Astronom und Instrumentenbauer
 Jürgen Trumpf (* 1931), deutscher Altphilologe und Diplomat
 Karl Trumpf (1891–1959), deutscher Bildhauer
 Klaus Trumpf (* 1940), deutscher Kontrabassist und Hochschullehrer
 Ursula Trumpf (1944 – 2020), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Trumph